Plusieurs îles portent le nom de Île Haute :

Toponyme 

 L'Île Haute, île française de Nouvelle-Calédonie
 L'île Haute, île française de l'archipel des Kerguelen.
 L'île Haute, île canadienne de Nouvelle-Écosse, dans la baie de Fundy.

Voir aussi 
 Le parc départemental de la Haute-Île, parc urbain français situé à Neuilly-sur-Marne, près de Paris.
 L'île de Haute Isle, île fluviale française située sur la Seine, sur la commune de Moisson.
 Haute-Isle, commune française du département du Val-d'Oise.